

Astronomia 
 Cratere Imhotep – cratere sulla superficie di Mercurio
 1813 Imhotep – asteroide

Personaggi immaginari 
 Imhotep – personaggio della serie de La mummia
 Imhotep – personaggio di Stargate

Altro 
 Imhotep – visir, architetto e medico egizio
 Imhotep – videogioco del 1985 per Commodore 64